Душегу́бка:

 Душегубка (Газваген) — мобильные газовые камеры, применявшиеся нацистской Германией в период Второй мировой войны.
 Душегубка — разновидность лодки.